peut désigner :
King of Pain, une chanson du groupe The Police datant de 1983
King of Pain, un album du groupe Loudness datant de 2010